Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1985 года () прошёл в городе Йёнчёпинг (Швеция) с 17 по 23 марта. Турнир прошёл в 7-й раз. Швеция приняла женский чемпионат мира в 1-й раз. В Йёнчёпинге турнир прошёл в 1-й раз.

Участниками турнира стали восемь европейских женских сборных, которые принимали участие в чемпионате Европы 1984 года, а также сборные Канады и США.

Чемпионом мира стала (в 3-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Шотландии со счётом 5:2. Третье место заняла сборная Швейцарии, победившая в матче за 3-е место сборную Швеции со счётом 6:4.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф.

Тай-брейк 
Поскольку на групповом этапе сборные Шотландии и Германии набрали одинаковое количество побед, то между ними (для определения обладателя 4-го места, выходящего в полуфинал плей-офф) был проведен дополнительный матч.
  4:10 
В результате в полуфинал плей-офф с 4-го места вышла сборная Шотландии.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1985

1985
Международные соревнования по кёрлингу в Швеции
Спорт в Швеции в 1985 году
1985 год в кёрлинге
Март 1985 года
Международные спортивные соревнования в Йёнчёпинге
Чемпионаты мира в Швеции